Оде́ський трамва́й — трамвайна система, один із видів громадського транспорту Одеси. Місто обслуговують 19 регулярних та 5 нерегулярних трамвайних маршрутів.

Історія 
З лютого 2017 року в Одесі розроблявся проєкт із перетворення звичайних трамвайних ліній на осьовий маршрут швидкісного трамвая «Північ — Південь» від вулиці Паустовського до Люстдорфа, а вже 20 квітня 2017 року цей проєкт був презентований, втілення якого надасть можливість доїхати з селища Котовського та житлового масиву «Таїрова» до центру міста за 20—30 хвилин, а через все місто — за 40—50 хвилин. Для порівняння, на той час трамвай з селища Котовського до Пересипського мосту в середньому прямував 40—45 хвилин, а автобусами наскрізних маршрутів через все місто час в дорозі складає 1,5 години. Середню маршрутну швидкість руху трамваїв, з урахуванням зупинок, світлофорів та інших факторів, передбачено збільшити з 17 км/год до 22,5 км/год. Чинний норматив, при якому звичайний трамвай перетворюється на швидкісний складає 22 км/год.

У 2018 році трамвайний парк Одеси оновився за рахунок виробництва нових трамваїв силами вагоноремонтних майстерень КП КП «Одесміськелектротранс». Чисто формально, виробництво трамваїв на основі нових кузовів, сучасної системи управління тяговим електроприводом і капітально відновлених візків називається «капітально-відновлювальним ремонтом з продовженням терміну експлуатації і заміною кузова». Скорочення від цього формулювання — КВП є елементом назви нової моделі трамвая — «Т3 КВП Од». У Чехії подібне виготовлення трамваїв називають «паперовою модернізацією». Виготовлення трамваїв силами КП «Одесміськелектротранс» здійснюється з 2016 року. Кузови трамвайних виготовляють на заводі «Будмаш» в Калуші. Київська фірма «Політехносервіс» комплектує їх системою управління тяговим електроприводом і статичним перетворювачем та поставляє для остаточної збірки у вагоноремонтній майстерні КП «Одесміськелектротранс». При цьому у виробництві використовуються в основному українські компоненти. Щодо візків, то їх капітально відновлюють у КП «Одесміськелектротранс». У результаті виходить практично новий трамвай з частково низьким рівнем підлоги, який практично нічим не поступається українському трамваю К-1М, однак вартість значно дешевше. Якщо порівнювати вартість трамвая «Т3 КВП Од» з новим трисекційним Електрон T3L44, який, між іншим, може перевозити практично стільки ж пасажирів, то одеський трамвай коштує в п'ять разів дешевше. У 2018 році силами КП «Одесміськелектротранс» було зібрано 6 нових трамваїв «Т3 КВП Од», крім того, з'явився трамвай зі спеціальним одеським дизайном. Для обрання йому назву, було оголошено конкурс, в якому перемогла назва «Одіссей». Перший вагон Т3 КВП Од «Одіссей» був представлений одеситам у вересні 2018 року. До кінця осені тривала його сертифікація, і вже у листопаді 2018 року трамвай розпочав роботу на міських маршрутах. У виготовленні деталей екстер'єру та інтер'єру нового трамвая «Одіссей» брала участь дніпровська фірма «МДС».

Восени 2018 року Міністерство інфраструктури України надало дозвіл на виділення Одесі кредиту ЄБРР на магістральну швидкісну трамвайну лінію «Північ — Південь». У рамках реалізації цього проєкту було заплановано придбання 37 нових низькопідлогових зчленованих трамвайних вагонів, виробництво яких локалізовано в Одесі. Крім придбання нових трамваїв за кредитні кошти, в Одесі і надалі власними силами будуються трамваї у вагоноремонтних майстернях КП «Одесміськелектротранс» трамваї Т3 КВП Од «Одіссей». Станом на 2019 рік було заплановано виробництво сучасних багатосекційних трамваїв за чеськими проєктами. 14 вересня 2019 року представлено перший багатосекційний трамвай Одеси — K3R-N-Од «Одіссей Макс», який працює переважно на маршруті № 26 (до запуску маршруту «Північ — Південь»).

У вересні 2019 року ЄБРР виділив Одесі кредит у розмірі 47 млн ​​євро для будівництва швидкісного магістрального трамвая. За ці кошти передбачено придбати 16 багатосекційних та 21 односекційних трамваїв довжиною не менше 20 метрів. Також будівництво швидкісного трамвайного сполучення передбачає заміну колій та тягових підстанцій. Термін реалізації проєкту — до 5 років. З 12 травня 2020 року розпочато довгоочікуваний капітальний ремонт по вулиці Новощепний ряд. Передбачалось, що роботи орієнтовно триватимуть до 12 липня 2021 року. Через що, рух трамвайних маршрутів № 3 та № 10 було скорочено до Старосінної площі, а рух трамвайного маршруту № 11 взагалі було скасовано.

Станом на лютий 2021 року, за даними онлайн-моніторингу «Транспод», у будні дні в «години пік» на маршрутах міста працювали від 90 до 101 одиницю трамваїв, у вихідні дні кількість вагонів зменшувалося до 83-90 трамваїв. Міська влада обіцяла відкрити реконструйовану дільницю до 1 квітня 2021 року, проте через затримку виконання робіт, дату відкриття перенесено до 10 квітня 2021 року.

З 28 липня 2022 року впроваджено перший етап відкриття швидкісного трамвайного маршруту «Північ — Південь» шляхом подовження трамвайного маршруту № 7 до центру міста. Таким чином нарешті з'явилося пряме сполучення селища Котовського з центром міста та залізничним вокзалом. За декілька тижнів заплановано подовжити трамвайний маршрут № 7 за рахунок траси маршруту № 26 до 11-ї станції Люстдорфської дороги і створити безпересадковий трамвайний рух з північних до південних околиць міста. Орієнтовний час оборотного рейсу — 4 години 30 хвилин. На маршруті заплановано залучити до 50 вагонів, як одинарних, так і трисекційних. При цьому найближчим часом планується ліквідувати маршрут № 3, а також значно скоротити випуски на маршрути № 1, № 13 та № 27 через дублювання маршрутів та загальний брак рухомого складу. Оновлений маршрут, завдовжки близько 18 км, обслуговує 27 вагонів, що дозволяє забезпечити інтервал руху у 5—6 хвилин.

Після відкриття всієї траси, магістральний маршрут став найдовшим в Україні, завдовжки 29 км, від вулиці Паустовського на житловому масиві Котовського до 11-ї станції Люстдорфської дороги (район вулиці Архітекторської, 1) на житловому масиві Таїрова. Маршрут є безпересадковим.

У зв'язку з терористичними атаками рашистів та значні пошкодження енергоінфраструктури України, Одеський трамвай з 23 листопада 2022 року вимушено призупиняв свою роботу для економії електроенергії. Рух періодично відновлювався у ранкові години, але потім знову зупинявся Стабільно трамваї курсували з 1 по 5 грудня, після чого знову зупинилися через блекаут.. Станом на 16 грудня 2022 року рух трамваїв здійснювався лише вранці того ж дня, але після чергового ракетного обстрілу всі трамваї повернулися у депо і очікували стабілізації енергосистеми.

16 грудня 2022 року було підписано договір на закупівлю 13 нових багатосекційних низькопідлогових трамваїв. Серед трьох учасників переможцем стала українська компанія Татра-Юг з вагоном К1Т306. Усі нові трамваї у майбутньому будуть працювати на маршруті № 7 «Північ—Південь»

Маршрути 
Трамвайна мережа проходить магістральними вулицями центру міста, а також надає зручне сполучення з не дуже віддаленими районами міста, такими як Молдаванка, Пересип, Малий і Середній Фонтан, і більш далекими, як:
 на півночі: селище Котовського, далі район заводу Центроліт (№ 1, 6, 7, 8);
 на заході: Слобідка, Дальні Млини, Хаджибей і Усатове (№ 12, 15, 20, 21, 22);
 на півдні: Ближні Млини, Черемушки, Великий Фонтан, Таїрове, а також заміський Люстдорф (№ 3, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 31).

З назвами усіх зупинок одеського трамваю, згідно паспортів маршрутів та записами аудіоінформатора, можна детально ознайомитися на офіційному сайті міського електротранспорту.

З 18 серпня по 28 вересня 2018 року на 5-й станції Великого Фонтану тривали ремонтні роботи, що стали причиною тимчасового припинення руху трамвайних маршрутів № 18 та 19. На цій ділянці укладені плити для безшпальної основи трамвайних колій за технологією BKV. 29 вересня 2018 року відновлено рух трамвайних маршрутів № 18 і 19 за звичайним маршрутом.

Магістральний безпересадковий маршрут «Північ — Південь» від селища Котовського до житлового масиву Таїрова (від вулиці Паустовського до 11-ї станції Люстдорфської дороги) відкритий 13 вересня 2022 року. Запуск маршруту раніше планувалося вести в дію до вересня 2018 року.

Вартість проїзду 

Вартість проїзду в міському електротранспорті Одеси встановлюється на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради.

Рухомий склад 
Станом на початок 2007 року на лініях працювало близько 250 вагонів Tatra T3, з яких модернізовано близько вісімдесяти і ще близько п'ятдесяти вагонів можуть бути відремонтовані або відновлені.

У 2006 році почалася поставка вагонів К-1, вироблених на дніпровському заводі Південмаш. Також в Одесі є вагон псевдо-«Нівель» на базі МТВ-82, один вагон Tatra T6B5.

7 липня 2017 року з вагоноремонтних майстерень КП «Одесміськелектротранс» на Олексіївській площі був презентований новий трамвай T3 КВП Од (№ 5015). Це перший з 10 вагонів, запланованих до збирання у 2017 році. Зовні він не відрізняється від шести своїх попередників, зібраних на підприємстві протягом 2015—2016 рр..

3 січня 2020 року КП «Одесміськелектротранс» презентувало п'ятий за рахунком, зібраний в Одесі, трамвай «Одіссей», який отримав бортовий № 3308. Цей вагон дещо відрізняється від інших дизайном кабіни водія і задньої площадки.

Депо і вагонне господарство 
Трамвайна система Одеси обслуговується 2 депо та вагоно-ремонтними майстернями.

Депо № 1 
 Розташоване по вулиці Водопровідній, 1, біля залізничного вокзалу.
 1934 року було перешите з вузької на широку колію. На початку 1950-х років це було єдине ширококолійне депо.
 За часів СРСР називалося депо ім. Леніна.
 Обслуговує маршрути № 2 (скорочені рейси до депо з інших маршрутів), 3, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 31.
 До нього приписані вагони № 2945—3155, 4001—4046, 4048, Татра-Юг № 7001, а також всі трамваї К1. Крім того, після перерозподілу господарства до депо № 1 виявилися деякі вагони, які передані з депо № 2, а вагони № 2967 і 2996, що спочатку були на балансі депо № 1, після модернізації, були передані у депо № 2.
 Усі нові трамвайні вагони потрапляють до депо № 1.

Депо № 2 «Слобідка» 
 Розташоване по вулиці Парковій на Слобідці (західна околиця).
 За часів СРСР називалося «Жовтневе». 1953 року перешите з вузької колії на широку.
 Обслуговує маршрути № 1, 6, 7, 8, 12, 15, 20, 21, 22.
 До депо приписані вагони з бортовими № 3156 … 3339, з 4047 … 4089, з 5001—5020, проте у квітні 2004 року з цих номерних запасів деякі трамвайні вагони були передані до депо № 1.
 У 2006 році, після модернізації, з депо № 1 до депо № 2 були передані вагони № 2967 та 2996.
 У листопаді 2012 року було перепрофільовано у вагоноремонтну майстерню. З 2014 року знову перепрофільоване у ремонтно-експлуатаційне і обслуговує маршрути Слобідки та селища Котовського.

Депо № 3 
 Тривалий час депо № 3, яке розташоване поблизу залізничної станції Одеса-Товарна, обслуговувало і пасажирські маршрути.
 До 1996 року депо служби колії знаходилося поряд з Пересипською кінцевою.
 До його закриття депо тут обслуговувалися вагони з № 4001—4089 містилися там.
 1996 року переобладнано у депо служби колії і зараз обслуговує тільки службові вагони.
 На площах колишнього депо № 3 організовано вагоноремонтні майстерні, замість закритого у 1999 році ВАРЗ, що знаходився на вулиці Водопровідній.
 З вересня 2018 року на території депо діє новий музей міського електротранспорту замість музею на вулиці Водопровідна.
 на теперішній час у депо виконують роботи з середнього та капітального ремонту вагонів T3R.P, K1, а також збирають трамваї «Т3 КВП-Од». Крім того, на території ВРМ виконують фарбування рухомого складу, згідно єдиного стандарту.

У культурі 
Про трамвай на студії «Укртелефільм» знято фільм «Одеський трамвай» (1968, режисер — Євген Ульшин).

Див. також 
 Бельгійське акціонерне трамвайне товариство
 Одеський тролейбус
 Одеський автобус
 Одеський дитячий трамвай
 Одесміськелектротранс

Примітки

Посилання 

 Актуальна схема руху трамваїв Одеси на карті міста на офіційному сайті міста
 Повний перелік актуальних трамвайних маршрутів Одеси

Джерела